Die Upper East Region (dt. „Obere Ostregion“) ist eine Region in Ghana. Ihre Hauptstadt ist Bolgatanga.

Geografie 
Die Region liegt im äußersten Nordosten des Landes und grenzt im Norden an Burkina Faso, im Osten an Togo, im Süden an die North East Region und im Westen an die Upper West Region. Die Flüsse Roter Volta und Weißer Volta fließen, von Burkina Faso kommend, von Nord nach Süd durch die Region. Der Weiße Volta bildet auch mit seinem Nebenfluss, dem Morago, den größten Teil der Südgrenze der Region.

Einwohnerentwicklung

Administrative Gliederung 
Die Region gliedert sich in 15 Distrikte:

Weblinks 

 Upper East Region auf ghanadistricts.gov.gh

Einzelnachweise